Кубатьян — фамилия.

 Кубатьян, Георгий Иосифович (1946—2021) — армянский и российский поэт и переводчик.
 Кубатьян, Григорий Степанович (род. 1977) — российский путешественник и журналист.